Abasolo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Abasolo, Tamaulipas, 
 Abasolo, Coahuila, 
 Abasolo, Guanajuato, 
 Abasolo (kommun), Guanajuato, 
 Abasolo (kommun), Nuevo León, 
 Abasolo (kommun), Tamaulipas, 
 Abasolo (kommun), Coahuila, 
 Abasolo, Chalcatongo de Hidalgo, 
 Abasolo, Chiapas, Socoltenango, 
 Abasolo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar